Jonas Thern (1967), Zweeds voetballer
 Simon Thern (1992), Zweeds voetballer